Кумкуль — посёлок, входящий в состав Усть-Багарякского се́льского поселе́ния Кунашакского района Челябинской области.

География 
Расположен в северо-восточной части района, на берегу озера Кумкуль. Расстояние до Кунашака — 70 км.

История 
Поселок основан ранее 1959 при ферме колхоза имени Ленина..

Население 

(в 1970—243, в 1983—397, в 1995—356)

Улицы 
 Зеленая улица
 Новая улица
 Озерная улица
 Центральная улица
 Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района